La gara di slalom gigante parallelo maschile di snowboard ai XXI Giochi olimpici invernali di Vancouver si è svolta il 27 febbraio 2010 al Cypress Bowl Ski Area.

La gara consisteva di due manche preliminari, da cui si sono qualificati sedici atleti che hanno poi gareggiato ad eliminazione diretta; è stata vinta dal canadese Jasey-Jay Anderson.

Risultati

Qualificazioni

Fase ad eliminazione diretta 

La finale per il bronzo è stata vinta dal francese Mathieu Bozzetto, mentre il russo Stanislav Detkov è stato squalificato.

Torneo di consolazione (posizioni 5-8)

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Slalom maschile